Eternal Atake –  drugi album studyjny amerykańskiego rapera Lila Uziego Verta, który wydano 6 marca 2020 roku nakładem wytwórni Roc Nation i Atlantic Records. Ów projekt, zapowiedziany pod koniec lipca 2018 roku, jest pierwszym w dorobku muzycznym artysty od czasu debiutanckiego krążka, Luv Is Rage 2 (2017).

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 2020
Albumy Atlantic Records